Germaine Craeybeckx-Orij, Belgisch politica
 Joseph Craeybeckx, Belgisch politicus
 Lode Craeybeckx, Belgisch politicus en Vlaams activist

Nederlandse of Vlaamse achternaam